Einbettungssatz steht mathematisch für:

 Einbettungssatz von Whitney: jede n-dimensionale differenzierbare Mannigfaltigkeit  besitzt eine Einbettung in 
 Einbettungssatz von Mitchell: Aussage über abelsche Kategorien
 Sobolewscher Einbettungssatz: Einbettung der Sobolew-Funktionen in die stetigen Funktionen
 Skorochodscher Einbettungssatz: Jede reelle Zufallsvariable endlicher Varianz lässt sich in den Wiener-Prozess einbetten
 Einbettungssatz von Nash: Einbettung riemannscher Mannigfaltigkeiten in den  für geeignetes 
 Einbettungssatz von Arens-Eells: Einbettbarkeit metrischer Räume in komplexe normierte Räume